Wzywam 0-21 – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka i Krzysztof Pol a rysunków Zbigniew Sobala.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik zostaje przydzielony do ochrony docenta Kowarskiego. Ten młody naukowiec z Krakowa ukończył właśnie pracę nad cennym wynalazkiem, o który zabiegają przemysłowcy z Niemieckiej Republiki Federalnej. Kowarski odmówił jednak z nimi współpracy. Postanowili więc za pośrednictwem wynajętej grupy wykraść dokumentacje wynalazku, a docenta zgładzić. Kapitan Żbik wraz z porucznik Iwoną Nowak roztaczają opiekę na docentem i przyczyniają się do aresztowania wynajętej przez niemieckich mocodawców grupy przestępczej.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1968 - "Sport i Turystyka", 
 wydanie II 2015 - Wydawnictwo Ongrys - na nowo narysowana okładka, reszta bez zmian

Bibliografia 

 Z. Sobala, K. Pol, W. Krupka: Wzywam 0-21. Warszawa: Sport i Turystyka, 1968.

Kapitan Żbik